Алесандро Неста () е бивш италиански футболист, защитник. Роден е на 19 март 1976 г. в италианската столица Рим. Неста започва своята професионална кариера в Лацио. Там играе в периода 1993 - 2002 г., като става капитан на отбора и печели репутацията на един от най-добрите централни защитници в света. Сред успехите на Неста в римския клуб са спечелената титла в Серия А през 2000 г. и суперкупата на Европа през 1999 г.

Финансовите проблеми на римския клуб налагат продажбата му на Милан за 31 милиона евро през лятото на 2002 г. В новия си отбор Неста оформя тандем в центъра на защитата с клубната легенда Паоло Малдини. В Милано той печели всички трофеи на клубно ниво, най-значимите от които са двата трофея във Шампионската лига през 2003 г. и 2007 г. и титлите в Серия А през 2004 г. и 2011 г. Определян от мнозина специалисти като един от най-добрите централни защитници на своето поколение, Неста попада 4 пъти в отбора на годината на УЕФА.

Неста дебютира за националния отбор на Италия през 1996 г., където бързо се превръща в неразделна част от първия отбор и взема участие на три световни и три европейски първенства. През 2000 г. печели сребърен медал от Европейското първенство в Белгия и Холандия. Най-значимият успех в кариерата на Неста като национал идва през 2006 г., когато става световен шампион на първенството в Германия. След края на шампионата Неста прекратява своята кариера в националния отбор.

През последните си сезони като футболист на Милан, Неста страда от многобройни контузии. През 2012 г. той преминава като свободен агент в канадския Монреал Импакт, където изиграва последните два сезона. През 2014 г. играе и за индийския Ченай преди да сложи край на своята професионална кариера.

Статистика

Клубна кариера 

1Континенталните турнири включват Шампионска лига, Купа на УЕФА и Суперкупа на Европа
1Други турнири включват Суперкупа на Италия, Междуконтинентална купа и Световно клубно първенство

Национален отбор

Успехи

Лацио 
  Купа на носителите на купи – 1 (1999)

  Суперкупа на Европа – 1 (1999)

  Серия А – 1 (2000)

  Купа на Италия – 2 (1998, 2000)

  Суперкупа на Италия – 2 (1998, 2000)

Милан 
  Шампионска лига – 2 (2003, 2007)

  Суперкупа на Европа – 2 (2003, 2007)

 Световно клубно първенство – 1 (2007)

  Серия А – 2 (2004, 2011)

  Купа на Италия – 1 (2003)

  Суперкупа на Италия – 2 (2004, 2011)

Национален отбор 
  Световно първенство – 1 (2006)

  Европейско първенство – сребро (2000)

 Европейско първенство за младежи – 1 (1996)

Индивидуални 
 Млад Футболист на годината в Серия А – 1 (1998)

 Идеален отбор на Европейското първенство – 1 (2000)

 Защитник на годината на УЕФА – 1 (2003)

 Идеален отбор за годината на ФИФА – 2 (2005, 2007)

 Идеален отбор за годината на УЕФА – 4 (2002, 2003, 2004, 2007)

 Идеален отбор за годината на ESM – 1 (2001)

 Защитник на годината в Серия А – 4 (2000, 2001, 2002, 2003)

 ФИФА 100

Ордени 
  Носител на Орден за заслуги към Италианската Република четвърта степен (офицер): 2006
  Носител на Орден за заслуги към Италианската Република пета степен (рицар): 2000

Източници 

Италиански футболисти
Италиански треньори по футбол
Футболисти на Милан
Футболисти на Лацио
ФИФА 100